Die Abkürzung BIF steht für:
 Banded Iron Formation; siehe Bändererz
 Burundi-Franc, als Währungscode nach ISO 4217
 Bundesinnung Flexografie, Bundesinnung für das Flexografen-Handwerk
 BIF – Blätter Idealer Frauenfreundschaft, eine lesbische Zeitschrift der Weimarer Republik
 Biggs Army Airfield in El Paso (Texas), Vereinigte Staaten (IATA-Flughafencode)

BIF